САУ:
 САУ — сокращение для самоходная артиллерийская установка.
 САУ — система автоматического управления, как тип системы управления.
 САУ — сокращённое название для Национального союза архитекторов Украины. 
 САУ — применяемое некоторыми сокращение для союза армян Украины.

См. также 
 Сау